Andrew Stuart Tanenbaum – informatico statunitense
 Samuel Albert Tanenbaum (noto come Samuel A. Taylor) – sceneggiatore statunitense
Sid Tanenbaum – cestista statunitense

Pagine correlate 
 Tannenbaum
 Tenenbaum